Madise – wieś w Estonii, w gminie Antsla, w prowincji Võru
 Madise – wieś w Estonii, w gminie Kambja, w prowincji Tartu
 Madise – wieś w Estonii, w gminie Padise, w prowincji Harju.